Али́ Исмаи́лов: 
 Исмаилов, Али Исмаилович (1926—2018) — председатель Нальчикского горисполкома. 
 Исмаилов, Али Курбанали оглы (1909—1969) — советский азербайджанский хлопковод.
 Исмаилов, Али Шамиль оглы (род. 1974) — азербайджанский боксёр.